Mužská čtyřhra Rothesay International Eastbourne 2022 probíhala ve druhé polovině června 2022. Do deblové soutěže eastbournského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo šestnáct dvojic. 

Obhájcem titulu byl pár Chorvatů Nikola Mektić a Mate Pavić, jehož členové vítězství obhájili. Ve finále zdolali nenasazený nizozemsko-australský pár Matwé Middelkoop a Luke Saville po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Získali třináctou společnou trofej a vyhráli čtvrtý z pěti předchozích turnajů, do nichž zasáhli. Mektić na okruhu ATP Tour vybojoval jednadvacáté deblový titul a pro Paviće to bylo jednatřicáté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Rothesay International Eastbourne 2022